Julius Berger peut désigner :
  (1862-1943), entrepreneur allemand ;
 Julius Berger (1954-), violoncelliste allemand.

Voir aussi 
 Julius Berger Football Club